Се́кта Сото́ (, со:то: сю: , «секта Цаоси і Дуншаня») — одна з буддистьких сект махаяністського вчення дзен в Японії. Походить від китайської секти Цаодун буддизму чань. Заснована у 13 столітті ченцем Доґеном.

Короткі відомості 
Сото-сю позиціонує себе як вчення дзен, а не його окрема секта. Історично вона була поширена серед простолюдинів і військових нижнього і середнього класу Японії. З 19 століття вона є однією з найбільших дзенівських сект країни поряд із Ріндзай-сю.

Згідно з доктриною Сото-сю людина виривається з кола мук і перероджень сансари і може досягти просвітлення шляхом наближення до природи будди через постійну медитацію. Остання називається дзадзен і проводиться сидячи, що символізує сидячого будду Шак'ямуні. На відміну від інших японських сект течії дзен, у Сото-сю вважається, що просвітлення досягається лише за допомоги наставника, суворої аскези і тривалого життя чи служби в монастирі. Саме наставник визначає ступінь просвітлення і проводить церемонію передачі дхарми учневі, яка свідчить про досягнення ним рівня наставника.

Характерною рисою Сото-сю, яка відрізняє її від китайського аналога, є визнання користі священних текстів. Китайська  Цаодун відкидає буддистький канон як зайвий і наполягає на важливості лише медитації і чуттєвого досвіду. З усіх буддистських сутр у Сото-сю вшановуються Сутра серця і Сутра Лотоса, а з додаткових текстів — твір Доґена «Скарбниця істинного ока Закону».

Основними святинями Сото-сю є монастирі Ейхейдзі у префектурі Фукуй та Содзідзі у префектурі Канаґава, Японія.

Монастирі 
Монастир Йомей (Цувано, Сімане)

Див. також 
 Доґен -- засновник секти Сото-сю, 13 ст.
 Цаодун
 Кодо Савакі
 Тайсен Десімару -- головний діяч розповсюдження Сото-сю в Європі, 60-ті роки 20 ст.

Джерела та література 
 Рубель В. А. Японська цивілізація: традиційне суспільство і державність. — Київ: «Аквілон-Прес», 1997.

Посилання 
 Офіційний сайт Сото-сю  

Буддистські секти Японії